Een buitenvorm van een sociëteit
 Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
 Buiten-Sociëteit Het Park (Paramaribo)
 Buitensociëteit Bellevue in Tiel